Максимець Роман Іванович (, Пикуловичі, Пустомитівський район, Львівська область) — український селекціонер у галузі іпології.

Біографія 
Удосконалив Торійську породу коней. Його досягнення внесені в племінні книги України і Естонії. Найкращий результат його праці жеребець Ахіл.*

Джерела 
 Міністерство аграрної політики України, Українська Академія аграрних наук, Державний науково-виробничий концерн «Селекція», Інститут тваринництва. Державна книга племінних коней української верхової породи — К. : ППНВ, 2016. — Т. — VII. —  230 с.

Українські селекціонери